Anja Weisgerber – politica tedesca
 Antje Weisgerber – attrice teatrale e cinematografica tedesca
 Leo Weisgerber – linguista tedesco, esperto delle lingue celtiche
 Jean-Pierre Weisgerber – calciatore lussemburghese